Jusqu'au , l'Algérie était essentiellement peuplée par des populations berbères. À la suite de l'expansion de l'Islam, l'Algérie a connu deux vagues migratoires arabes successives qui bouleverseront, comme le dit Ibn Khaldoun, la démographie et le paysage socio-culturel de la région: les invasions militaires accompagnés des élites politiques et commerçantes arabes qui s'installèrent majoritairement dans les grandes villes au , puis les invasions hilaliennes (Beni Hilal, Beni Sulaym et Banu Maaqil) au  qui conquièrent les zones rurales, notamment les plaines.

Par conséquent, si la première vague migratoire arabe engendra une arabisation du corps tribal "par le haut", la deuxième vague migratoire opéra quant à elle une arabisation "par le bas".

À l'aube de la colonisation française de l'Algérie, le pays est alors peuplé majoritairement de tribus arabes, dans lesquelles certaines tribus berbères se sont fondues dans le cadre de confédération tribale, ainsi que de tribus berbères. Toutefois, les Arabes et les Berbères ne formant pas deux ethnies différentes, mais seulement deux groupes linguistiques distincts, il est plus juste de parler d'une population arabo-berbère.

Préambule 

D'un point de vue historique, une tribu consiste en une formation sociale existant préalablement à la formation de l'État. C'est une communauté fondée sur des codes communs, ayant un système politique commun, des croyances religieuses et une langue communes, et tirant primitivement leur origine d'une même souche.

Certains ethnologues utilisent le mot tribu pour désigner les sociétés organisées sur la base des liens de parenté, spécialement des familles ayant une même ascendance. Ainsi, plusieurs clans familiaux vivant sur un même territoire.

Une société segmentaire est en anthropologie un modèle de société divisée sur plusieurs niveaux hiérarchiques en de nombreuses composantes similaires, opposées entre elles à chaque niveau mais intégrées dans un niveau supérieur. Le modèle segmentaire a été appliqué à de nombreuses sociétés, notamment du Maghreb.

Dans l’Algérie médiévale, le pouvoir tribal repose sur une cohésion interne des rapports sociaux, et sur le respect d'une hiérarchie horizontale : (partage des ressources, démocratie directe...), sous l'égide d'un chef charismatique à la fois décideur et arbitre. La formation tribale, attachée à son autonomie, parfois vivant en autarcie, est par principe anti-étatique.

Selon les affirmations des généraux français, inscrites dans leurs mémoires, l’Algérie comptait 1200 tribus. L'ordre tribal au temps de l’Algérie ottomane avait une cohérence et pouvait être vu comme un système assez complexe et fonctionnel. Il fut bouleversé par les transformations induites par le régime colonial. Dès lors, il y eut un démantèlement de cet ordre tribal, entre le début de la Conquête de l'Algérie par la France en 1830 et la Première Guerre mondiale. Celui-ci s’est effectué de plusieurs manières, soit par destruction physique, par dépossession foncière, ou en discréditant les structures d’autorité traditionnelles et en imposant de nouvelles normes culturelles au peuple autochtone. La colonisation française a éliminé la tribu pour mettre en place des douar-communes, simples rouages de l'État colonial. Malgré toutes les tentatives de destruction, le système tribal subsista. Il a cependant perdu progressivement toute force coercitive pour l'individu.

Les grandes enquêtes réalisées lors du Sénatus Consulte de 1863 montraient, par l'extrême confusion des traditions orales recueillies, l'impossibilité de distinguer chacun des deux groupes arabe et berbère, car l'islamisation et l'arabisation du pays avaient entraîné toute une série de reconstructions généalogiques mythiques. Le système tribal notamment avaient facilité progressivement, la fusion des deux éléments arabe et berbère. En effet, la tradition orale n'a guère retenu que le nom des grands ancêtres fondateurs et souvent les tribus se sont restructurées autour de personnages religieux (les Marabouts) ou de personnages guerriers (Djouad).

Tribus et clans arabes algériens notables

Arabes citadins (premières implantations) 
Les arabes citadins constituent la première implantation des tribus arabes au Maghreb, et ce dès le  :
 Les Banu al-Aghlab (Aghlabides) des Banu Tamim sont une tribu arabe originaire du nord de l'Arabie venue en Algérie en amont des grandes invasions hilaliennes.
 Les Banu Fihr (Fihrides), famille aristocratique arabe issue du clan des Quaraysh. Cette famille s'installa dès le  siècle au Maghreb (dans le Cyrénaïque, l'Ifriqyia et aux alentours de Biskra) et à al-Andalus, à la suite des conquêtes du général Oqba ibn Nafii al-Fihri dans lesquelles elle joua un rôle de premier plan notamment jusqu'à la fin du  siècle. Les membres de cette famille ont particulièrement marqué l'histoire du Maghreb et de l'Andalousie, notamment Abu Obeida al-Fihri, Yusuf al-Fihri, Habib al-Fihri, Abd al-Rahmane al-Fihri I, Abd-al-Rahmane al-Fihri II.
 Les tribus Chorfas des Sulaymanides et des Idrissides issus des Banu Hachim, entre le  et le .

Arabes bédouins (secondes implantations) 

Si la première migration arabe vers le Maghreb au  lors des premières conquêtes était essentiellement composée de nobles clans arabes sédentarisés en nombre plus restreint, la deuxième vague quant à elle est beaucoup plus conséquente en ce qu'elle était majoritairement composée de tribus nomades.

L'objectif des Fatimides était triple: rétablir la vassalité des Zirides, peupler le Maghreb jusqu'alors insuffisamment exploité et renverser la tendance démographique afin que les Berbères ne soient plus majoritaires.
La tribu originelle des Banu Hilal est alors composée de trois fractions, elles-mêmes constistuées en sous-factions :

 Athbedj : Doreid (Drid), Taouba, Bokhtor, Kherfa, Dahhak, Iyad, Latif ;
 Riyāh : Mohammed, Mirdass, Sinber, Dhouaouda, ‘Amr Ibn Mūhāmmād al-Akḥdārī ;
 Zoghba : Malek, Amer, Suwayd...
Lors de leur migration vers le Maghreb, les Banu Hilal sont joints par trois autres groupes tribaux arabes :
 Jochem : Qorra, al-Assem, Moqaddem, Kholt, Sofiane, Djaber ;
 Maqil : Hedadj, Kharadj, Chebanat, Ghosl, Metarfa, Thaleba, Ahlaf ;
 Sulaym : Zoghb, Heïb, Aouf, Kaoub, Hakim, Debbab, Ouchah, Djouari.
De plus, comme le précise Ibn Khaldoun, on cite aussi parmi elles la tribu de Rebiâ, mais nous ne connaissons à présent aucune peuplade de ce nom, à moins que ce soit celle qu’on appelle les Maaqil, ainsi que le lecteur verra plus tard. Avec la tribu de Hilal, il entra en Ifrikya une foule mélangée, composée d’Arabes appartenant aux tribus des Fezara et d’Achedja (branches de celle de Ghatafan), de Djochem Ibn Muawya Ibn Bekr Ibn Houazen, de Seloul Ibn Morra Ibn Sâasâa Ibn Muawya, d’El-Maqil, branche de la grande famille des Arabes yéménites, d’Aniza Ibn Asad Ibn Rebiâ Ibn Nizar, de Thawr ibn Muawya Ibn Abbada Ibn Rebiât el Bekka Ibn Amer Ibn Sâasâa, d’Adouan Ibn Omar Ibn Caïs Ibn Ghaylan, et de Matrud, famille de a tribu de Fahm Ibn Qays. Mais toutes ces fractions de tribu étaient, pour ainsi dire, englobées dans la tribu de Hilal et surtout dans la tribu-branche d’El-Athbedj, parce que cette famille exerçait le commandement sur toutes les autres lors de leur entrée eu Ifrikya."

Aussi, bon nombre de tribus zénètes musulmanes, partageant également le même mode de vie nomade, se sont fondus dans "l'essaim" hilalien. Par conséquent, la qualification d'arabe de ces tribus se justifie par une dominance de l'arabité — par la filiation patrilinéaire, l'adhésion à une confédération tribale dominée par un clan arabe, la prédominance des mœurs et coutumes bédouines et naturellement la primauté de la langue arabe — dans un même groupe très généralement composé de certains groupes berbères. Ce faisant, si l'on s'en tient essentiellement à la dimension ethnique, il s'agirait de tribus arabo-berbères où la composante culturelle arabe, bédouine notamment, prédomine.

L'afflux des Hilaliens fut un facteur majeur dans l'arabisation linguistique, culturelle et ethnique du Maghreb et dans la propagation du nomadisme dans les domaines où l'agriculture avait précédemment dominé. Les estimations en termes de déplacement de populations arabes dès le  siècle varient selon les historiens entre 200 000 et 1 000 000. Selon Luis del Mármol Carvajal les hilaliens auraient été plus d'un millions à immigrer, et il estime la population hilalienne à son époque a 1 000 000 en 1573.

Cartographies

Notes et références

Articles connexes 
 Berbères, Histoire des Berbères
 Tribus de Kabylie
 Liste de groupes touaregs
 Liste des tribus chaouies
 
 Tribus du Maroc
 Tribus de Tunisie
 Ethnologues : Slimane Rahmani (1893-1964), Thérèse Rivière (1901-1970), Germaine Tillion (1907-2008), Marceau Gast (1927-2010), Camille Lacoste-Dujardin (1929-2016), Pierre Bourdieu (1930-2002), Joëlle Mitleman